

Села 
 Григорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада (в минулому — Світловодський район)
 Григорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Новопразька селищна громада